Il gruppo della dundasite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della dundasite 
 Dresserite
 Dundasite
 Petterdite
 Strontiodresserite

Note 

Dundasite